Miejscowości w USA:
 Normanna – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Bee
Gminy w USA:
 Normanna (ang. Normanna Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Normanna (ang. Normanna Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass